Giuseppe Pappalettera – ex calciatore italiano
 Sergio Pappalettera – designer italiano
 Vincenzo Pappalettera – partigiano e storico italiano